Марк Владимирович Кабаков (24 апреля 1924, Ленинград — 13 июня 2016, Москва) — русский писатель, поэт и публицист, капитан 1-го ранга.

Биография 
Родился в Ленинграде, в семье выходцев из Минска. В детстве жил в московском районе Марьина Роща.

Учился в военно-морской спецшколе, в Москве. Участник Великой Отечественной Войны. Служил в ВМФ, с 1944 старшина 1-й статьи на охотнике «Штурман» бригады охраны водного района Северного флота.

В 1947 г. окончил Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского. Служил на Балтийском, Черноморском и Северном флотах до 1974 года. Сотрудничал с газетами «Правда», «Красная звезда», «Литературная газета», «Советская Россия» и другими.

Жил в Москве. С 2004 года являлся также гражданином Израиля, где проводил несколько месяцев в году.

Автор более двадцати книг стихов и прозы. Член Союза писателей СССР (1973) и Союза писателей Москвы.

Произведения

Поэзия 
 Романтики: Стихи. — Калининград, 1961
 Земные острова: Стихи. — Калининград, 1963
 Позывные сердца: Стихи. — Симферополь, 1967
 Ночная вахта: Стихи. — М., 1972
 Зал ожидания: Стихи. — М., 1984
 Мои корабли: Стихотворения и поэмы. — М., 1984
 Лирика: Стихи, «Книга-Сэфер», Израиль-Москва, 2007
 «Твое дыханье рядом…», «Книга-Сэфер», Израиль-Москва, 2009

Проза 
 Высокой доблести свидетели: Очерки. — М., 1979
 Битый лед: Повесть. — М., 1981
 Золотые якоря, проза. — М.: Рипол, 2011

Примечания

Ссылки 
 М. В. Кабаков в Большом энциклопедическом словаре
 М. В. Кабаков на сайте Балтийска
 М. В. Кабаков на сайте ВМФ России
 Библиография
 М. В. Кабаков в Журнальном зале
 М. В. Кабаков. Баллада о командире, militera.lib.ru
 На Центральном еврейском портале
 Стихи в газете «Еврейское слово»
 О евреях Севастополя
 Фото 
 Интервью Натальи Лайдинен с Марком Кабаковым // Красная звезда. — 2010, 19 мая. Большая подборка фотографий из личного архива поэта-мариниста.

Выпускники Высшего военно-морского инженерного училища имени Ф. Э. Дзержинского
Писатели России XX века
Русские писатели XX века
Русские поэты
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Москвы
Моряки Великой Отечественной войны
Капитаны 1-го ранга (СССР)
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени